Bernardo Rogora (1938) – calciatore italiano
 Bernardo Rogora (1911-1970) – ciclista italiano
 Jemal Rogora (1959) – ex ciclista etiope
 Laura Rogora (2001) – arrampicatrice italiana